Евтим Воденичаров може да се отнася за:

 Евтим Воденичаров (1885 – ?), български юрист и общественик от Ресен;
 Евтим Воденичаров (1901 – 1979), български общественик от Велика, Лозенградско.